Фельштин — колишні міста, тепер села:

 Скелівка — Львівська область, Старосамбірський район, Скелівська сільська рада.
 Гвардійське — Хмельницька область, Хмельницький район, Гвардійська сільська рада.

Див. також 
 Фельштинський Юрій Георгійович